Јелена Косача се може односити на:

 Јелена Црнојевић Косача (у. око 1402), супруга Радича Црнојевића, а потом прва жена Сандаља Хранића Косаче
 Јелена Лазаревић Косача (у. 1443), ћерка кнеза Лазара, трећа супруга Сандаља Хранића Косаче
 Јелена Балшић Косача (у. 1453), ћерка Балше III Балшића, супруга Стефана Вукчића Косаче

Види још
 Балша Косача
 Влатко Косача
 Јован Косача